Guoqing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guoqing (socken i Kina), Tibet, 
 Guoqing Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar